L'expression Oscars du cinéma 1987 fait en principe référence à  la  des Oscars, qui a eu lieu en 1987 et honorait des films sortis en 1986.

Pour les films sortis en 1987 aux États-Unis, voir la  des Oscars, qui a eu lieu en 1988.